Nájezd může být:

 nájezd (vojenství) — nenadálý, neočekávaný a prudký vojenský útok 
 Nájezd na Medway
 Nájezd na Dieppe
 nájezd (hokej) — trestné střílení v ledním hokeji, kdy jeden hráč útočí sám na hokejového brankáře
 nájezd (doprava) — druh spojovací nebo přibližovací veřejné komunikace u dálnice nebo rychlostní silnice (nájezd na dálnici resp. dálniční nájezd)
 nájezd (kinematografie) — záběr, ve kterém se kamera přiblíží ke snímanému předmětu nebo osobě

Související články 
 objezd
 odjezd
 průjezd
 příjezd
 výjezd
 zájezd

Externí odkazy